Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Larisa Neiland e Jana Novotná 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Jana Novotná (finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)

 Patty Fendick /  Andrea Strnadová (terzo turno)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (terzo turno)
 Nicole Bradtke /  Liz Smylie (primo turno)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Assente
 Katerina Maleeva /  Barbara Rittner (terzo turno)
 Gretchen Magers /  Robin White (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1992